Molekulska formula -{C10H14ClN}- se može odnositi na:

 4-Hlorofenilizobutilamin
 Hlorfentermin
 Klortermin